Tonnoidea — надродина черевоногих  молюсків ряду Littorinimorpha.

Класифікація 
Надродина включає такі родини:
 Bursidae
 Cassidae
 Charoniidae
 Cymatiidae
 Laubierinidae
 Personidae
 Ranellidae
 Thalassocyonidae
 Tonnidae

Примітки 

Hypsogastropoda
Надродини молюсків